Greindl ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Greindl (* 1939), österreichischer General und Militärrepräsentant bei EU und NATO und Delegierter bei der WEU
 Josef Greindl (1912–1993), deutscher Opernsänger (Bass) und Hochschullehrer
 Jules Greindl (1835–1917), belgischer Diplomat und Bildhauer
 Léonard Greindl (1798–1875), belgischer Generalleutnant und Minister